Ospedale San Giuseppe, ospedale di Empoli
Ospedale San Giuseppe, ospedale di Milano